Williamsville (Illinois)
 Williamsville (Nova York)
 Williamsville (Missouri)